Blue Ridge Manor ist der Name folgender

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Blue Ridge Manor (Georgia), im Cobb County
 Blue Ridge Manor (Kentucky), im Jefferson County
 Blue Ridge Manor (Pennsylvania), im Dauphin County